Beck György, Bálint György (1906–1995) színész eredeti neve
Beck György, (1954–) üzletember
Beck György (1988–) műkorcsolyázó
Beck György (?–) operatőr